Barrilla es el nombre común empleado en España para varias especies del género Salsola:

 S. kali
 S. sativa
 S. soda
 S. tragus
 S. oppositifolia
El nombre común de la planta '''Mesembryanthemum crystallinum.

Enlaces externos